Die Liste der Länderspiele der maltesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der maltesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Das erste Spiel fand im August 2003 im Rahmen der EM 2005-Qualifikation-Kategorie B gegen Rumänien (0:3) statt. Auf ihren ersten Sieg mussten die Malteserinnen fast fünf Jahre warten. Im 22. Länderspiel am 29. Juni 2008 bezwang die Elf die Estinnen in einer Auswärtspartie mit 2:1. Eine Qualifizierung für eine Weltmeister- oder Europameisterschaft wurde nicht erreicht.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der maltesischen Mannschaft angegeben.

 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der maltesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der maltesischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 OS = Olympische Sommerspiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

2003 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 20. Februar 2023

Weblinks 
 Frauenmannschaft auf der Homepage des Verbandes mfa.com.mt (englisch)
 FIFA-Ergebnisliste de.fifa.com (Zeitraum einstellbar)

Einzelnachweise 

Malta
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen